Чрезвычайная ситуация в Белозерске (2019—2020) — режим чрезвычайной ситуации (сокр. ЧС) объявленный в Белозерске с 12 августа 2019 года по 7 июля 2020 года. Была объявлена из-за самоизлива воды из скважины пробурённой около частного дома в июле 2019 года. Для устранения последствий ЧС были проведены работы по заливке смеси из полимеров с добавлением растительного масла. В СМИ скважина была прозвана «адской».

Причиной самоизлива стало вскрытие водоносного горизонта. Чрезвычайная ситуация стала рекордной по продолжительности.

Предыстория 
В июне 2019 году в городе Белозерск была пробурена скважина для водоснабжения частного дома по адресу ул. Шукшина, 4, которая вскрыла напорный водоносный горизонт на глубине 18-21 м. Вследствие бурения без согласования с компетентными органами и недостаточной квалификации исполнителей устье скважины не было должным образом загерметизировано. Поэтому длительное время происходил размыв затрубного пространства.

Вода продолжила сочиться, после чего другая фирма затампонировала скважину вновь.

9 августа скважина была вскрыта, и оттуда хлынул поток воды ещё более сильный, чем за два месяца до этого. Участок был затоплен, прибыли спасатели и пожарные Белозерска. Откачка в первые дни велась шестью помпами, однако затопило шесть участков.

Причина самоизлива 
На южном и западном побережье Белого озера распространены напорные трещинно-пластовые и карстовые воды в известняках московско-ассельского водоносного горизонта. Вскрытие водоносного горизонта уже становилось причиной чрезвычайных ситуаций. В 1981 году на ул. Коммунистической в г. Белозерске проводилось строительство котлована для насосной станции (НС) методом погружения бетонного кольца с выборкой грунта экскаватором внутри котлована. Когда нагрузка грунта снизилась до величины напора водоносного горизонта, произошёл прорыв воды в котлован и излив её через край бетонного кольца и по канаве в обводной канал. Котлован был засыпан грунтом, стройплощадку перенесли. Весной 1999 года разгерметизировалась затампонированная скважина, пробурённая на стадии изысканий, изливающаяся вода была выведена в отводной канал города Белозерска.

Чрезвычайная ситуация 
2019 год
12 августа глава Белозерска Евгений Шашкин ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации.

В конце августа скважина извергала за сутки до пяти тонн воды. Она устремилась по уличным дренажным канавам в Обводной канал. Представители Центра гигиены и эпидемиологии Вологодской области провели дератизацию от грызунов окрестных хозяйственных построек, была проведена дезинфекция туалетов.

30 сентября начались работы по ликвидации самоизлива. Методика ликвидации ЧС была разработана под научно-техническим руководством Е. Ю. Цыгельнюк, доцента кафедры бурения Санкт-Петербургского горного университета. 3 октября ситуация стабилизировалась. Уменьшился излив объёмов воды на 20 %. Вода на участках домов по улице Шукшина стала уходить. 14 октября комиссия по ЧС Белозерска дала согласие на бурение новой скважины в пяти метрах от старой. Через неё планировалось закачать под землю специальную тампонажную смесь, которая при взаимодействии с водой расширяется в объёме до 50 раз, заполняя пустоты. Было закуплено 8 тонн этого материала. 18 октября начались работы по бурению скважины, через которую под землю была закачена тампонажная масса, заправленная растительным маслом. 3 ноября началась новая операция по заглушке скважины. Были пробурены ещё две скважины, в результате объём выходящей из-под земли воды уменьшился в два раза. 5 ноября было заявлено, что на ликвидацию скважины было затрачено 12 миллионов рублей.

2020 год
10 января работы возобновились под руководством учёного из Санкт-Петербургского Горного университета Елены Цыгельнюк. 16 марта работы возобновились после почти двухмесячного перерыва, связанного с морозной погодой и временным отсутствием ингредиентов для смеси из полимерных материалов. 20 марта скважина перестала выбрасывать подземные воды.

Режим чрезвычайной ситуации в Белозерске был снят 7 июля.

Последствия 
На ликвидацию разлива было затрачено не менее 15 миллионов рублей.

Освещение в СМИ 
В СМИ скважину назвали «адской», порталом в «адское озеро». Чрезвычайная ситуация стала темой для репортажей Рен-ТВ, Первого канала, ОТР, Россия 24, стала темой документального фильма телеканала «Настоящее время».

Примечания

Литература 
 

Чрезвычайные ситуации в России
Белозерск